Vánoční noc může označovat:
 obecně noc mezi Štědrým večerem a Božím hodem vánočním
 Chtíc, aby spal, správně Vánoční noc – česká vánoční koleda od A. V. Michny z Otradovic
 Vánoční noc (Lysenko) – opera (1882) Mykoly Lysenka
 Vánoční noc – píseň Wabiho Daňka